Das Leben ein Traum steht für:

 Das Leben ein Traum (1888), Orchester-Preludium von Felix Draeseke nach Pedro Calderón de la Barca, Op. 45 
 Das Leben ein Traum (1917), deutscher Spielfilm von Robert Wiene

Siehe auch:
 Das Leben ist ein Traum (La vida es sueño), Versdrama des spanischen Dramatikers und Poeten Pedro Calderón de la Barca (1635)